What About Love () може мати такі значення:
 «» — пісня 1985 року канадського рок-гуту Heart
 «What About Love» — пісня 2013 року американського співака Остіна Махона
 «» — пісня 1993 року американського кантрі-рок гурту 
 «What About Love?» — пісня американського співака Міта Лоуфа з альбому Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose
 «What About Love?» — пісня з мюзиклу